Подобе́дов — русская фамилия.

Известные носители:
 Амвросий (Подобедов) (1742—1818) — митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Выборгский.
 Подобедов, Иван Корнилович (1799—1860) — русский музыкант
 Подобедов, Владимир Васильевич (род. 1960) — советский футболист.
 Подобедов, Сергей Николаевич (род. 1956) — украинский политик.
 Тимофей (Подобедов) (1974—2021) — украинский священнослужитель, игумен.

Подобе́дова:
 Подобедова, Надежда Ивановна (1830—1893) — актриса, артистка Петербургских Императорских театров.
 Подобедова, Екатерина Ивановна (1839—1883) — актриса, артистка Петербургских Императорских театров.
 Подобедова, Ольга Ильинична (1912—1999) — искусствовед, специалист по древнерусской рукописной книге, иконописи.

См. также 
 Подобед